

Fumetto 
 Ultimate Marvel – linea di fumetti della Marvel

Informatica 
 Ultimate Play The Game – azienda informatica di videogiochi, divenuta Rare

Musica 
 Ultimate – album di Prince del 2006
 Ultimate – album dei Boney M. del 1999
 Ultimate! – album dei The Yardbirds del 2001
 Ultimate – album dei The Alan Parsons Project del 2004
 Ultimate – album dei Pet Shop Boys del 2010
 Ultimate – singolo di Denzel Curry del 2015
 Ultimate – album di Bryan Adams del 2017

Sport 
 Ultimate – sport di squadra giocato con il frisbee